Чубаровка — название географических объектов.

Населённые пункты 
Казахстан
 Чубаровка — прежнее название села Чубар Ордабасинского района Южно-Казахстанской области.

Россия
 Чубаровка — деревня в Большесолдатском районе Курской области.
 Чубаровка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Чубаровка — деревня в Хомутовском районе Курской области, в составе Ольховского сельсовета.
 Чубаровка — деревня в Хомутовском районе Курской области, в составе Сковородневского сельсовета.
 Чубаровка — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Чубаровка — урочище Туринском городском округе Свердловской области.
Украина
Чубаровка — до 1946 г. название села Каминское в Черневецком районе Винницкой области.
Чубаровка — до 1924 г. название села Верхнекаменское в Бахмутском районе Донецкой области.
Чубаровка — до 2016 г. название села Града в Андрушевском районе Житомирской области.
Чубаровка — до 1946 г. название села Новая Праця в Геническом районе Херсонской области.

Реки 
 Чубаровка — река  в Свердловской области России, приток реки Ница.

См. также 
 Чубаревка